László Vadnay (1904-1967) – węgierski scenarzysta filmowy
 László Vadnay (1898-1972) – węgierski strzelec